Grzanka – wieś w Polsce,w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Szelków
 Grzanka – gromada w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w województwie warszawskim, w powiecie makowskim
 grzanka – podpieczony z obu stron kawałek pieczywa
 grzanka – grzaniec, gorący napój alkoholowy z czerwonego wina lub piwa

osoby o nazwisku Grzanka:
 Adam Grzanka (ur. 1976) – polski artysta kabaretowy
 Marian Grzanka (1934–2009) – polski ksiądz katolicki
 Robert Grzanka (ujednoznacznienie)
 Roman Grzanka – oficer Wojska Polskiego, kapitan obserwator, pilot
 Romualda Franciszka Grzanka (1901–1941) – polska zakonnica

Przypisy